

Geografia
Portogallo
 Paredes – comune del distretto di Porto
 Paredes de Coura – comune del distretto di Viana do Castelo

Spagna
 Paredes – comune della provincia di Cuenca nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Paredes de Escalona – comune della provincia di Toledo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Paredes de Nava – comune della provincia di Palencia nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Paredes de Sigüenza – comune della provincia di Guadalajara nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone
Beatriz Paredes Rangel – politica messicana
Carlos Paredes – musicista portoghese
Carlos Humberto Paredes – calciatore paraguaiano
Elioro Paredes – ex calciatore paraguaiano
Esteban Paredes – calciatore cileno
Ferran Paredes Rubio – fotografo e direttore della fotografia spagnolo
Frederico Paredes – schermidore portoghese
Irene Paredes – calciatrice spagnola
Javier Paredes – calciatore spagnolo
Juan Paredes – calciatore guatemalteco
Juan Carlos Paredes – calciatore ecuadoriano
Leandro Paredes – calciatore argentino
Mariana de Paredes y Flores – religiosa ecuadoriana
Mariano Paredes y Arrillaga – militare e politico messicano
Marisa Paredes – attrice spagnola
Roberto Paredes – ex calciatore paraguaiano
Simón Paredes – ex cestista peruviano
Teodoro Paredes – calciatore paraguaiano